Пионе́рское — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Пионерское — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Россия 
 Пионерское — село в Макушинском районе Курганской области.
 Пионерское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Пионерское — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Пионерское — село в Советском районе Саратовской области.
 Пионерское — село в Грозненском районе Чечни.
 Пионерское — с 1944 по 1958 год название села Чишки в Грозненском районе Чечни.

Украина 
 Пионерское — село в Мариупольском городском совете Донецкой области.
 Пионерское — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Пионерское — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Пионерское — до 2016 года название посёлка Виноградовка в Раздельнянском районе Одесской области.
 Пионерское — до 2016 года название посёлка Степовое в Краснокутском районе Харьковской области.
Пионерское — село в Симферопольском районе Крыма.
Пионерское — село в Городском округе Феодосия/Феодосийском городском совете Крыма.
Пионерское — исчезнувший посёлок в городском округе Ялта Крыма.

Озеро 
 Пионерское — озеро на Карельском перешейке, в Выборгском районе Ленинградской области.

См. также 
 Пионерская
 Пионерский